Hösch ist der Familienname folgender Personen: 

 Edgar Hösch (* 1935), deutscher Historiker 
 Ulrich Hösch (* 1964), deutscher Jurist 
 Vivian Hösch (* 1991), deutscher Behindertensportlerin im Bereich des nordischen Skisports

Siehe auch:
 Hoesch